Robledillo de Gata, municipi a la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya)
 Robledillo de la Jara, municipi de la Comunitat de Madrid (Espanya)
 Robledillo de la Vera, municipi a la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya)
 Robledillo de Mohernando, municipi a la província de Guadalajara, a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa (Espanya)
 Robledillo de Trujillo, municipi a la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya)